Cioski (Cioski Ochotnickie) – polana w Gorcach na południowym grzbiecie Kiczory
 Cioski (Hala Nowa, Cioski Łopuszańskie) – polana w Gorcach na południowym grzbiecie Kiczory
 Cioski – polana w Gorcach na południowo-zachodnim grzbiecie Kiczory